Pareugyrioides är ett släkte av sjöpungar. Pareugyrioides ingår i familjen kulsjöpungar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Kulsjöpungar
Pareugyrioides